Енґі (яп. 延喜 — енґі,  "тривала радість") — ненґо, девіз правління імператора Японії з 901 по 923 роки.

Порівняльна таблиця

Див. також 
Японське традиційне літочислення
Японське літочислення